«Red Pill Blues» — шостий студійний альбом американського поп-рок-гурту Maroon 5. Реліз відбувся 3 листопада 2017 року.

Список композицій 

Примітки
  означає додаткового продюсера
  означає співпродюсера

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт гурту Maroon 5 

Альбоми Maroon 5